Holgate kan syfta på följande platser:

Australien 

 Holgate (del av en befolkad plats), New South Wales, Gosford Shire,

USA 

 Holgate (ort), Ohio, Henry County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar